Ива́н Кири́ллович Кири́лов (1695, Русское царство —14 апреля 1737, Самара, Казанская губерния, Российская империя) — русский учёный и государственный деятель, , , , , , сторонник реформ  Петра Великого, градоначальник, строитель медного и железного заводов при Тобольске.

Иван Кирилов — один из основоположников российской географической науки, родоначальник российской экономической географии, активный участник подавления башкирских восстаний в 1735—1740-х гг., препятствовавших строительству городов и заводов в Оренбургской губернии «для отворения свободного с товарами пути в Бухары, в Водокшан, в Балх и в Индию».

Биография

Ранние годы 

Сын священника, «птенец гнезда Петрова», стал родоначальником одного из дворянских родов Кириловых.

В 1707 или 1708 году закончил Навигацкую школу. Слушал (в качестве пенсионера из подьячих) 1717—1720 курс права в Кёнигсбергском университете.

С 1712 года копиист, секретарь Сената, с 1727 года — обер-секретарь.

В конце 1719 года начал руководство работами по топографической съёмке России.

Участие в экспедициях 
Участвовал в организации экспедиции А. Ф. Шестакова и Второй Камчатской экспедиции (1731—1733). Статский советник (с 1734 года). Автор проекта и руководитель Оренбургской экспедиции (1734—1737). 15 августа 1735 заложил город Оренбург (ныне Орск). Планировал проложить сухопутные торговые пути в Индию.

Является родоначальником российской экономической географии; он первым составил экономико-географическое описание страны, назвав его «Цветущее состояние Всероссийского государства, в каковое начал, привел и оставил неизреченными трудами Петр Великий» (книга 1—2) (1727).

Научная деятельность 
Будучи учёным, Кирилов поддерживал переписку с многими интеллектуалами своей эпохи. По собственной инициативе он взялся за составление атласа из присылаемых в сенат геодезистами карт и получил от сената разрешение издать за собственный счет Atlas Imperii Russici. Кирилов успел закончить первую часть задуманного монументального труда. Atlas Imperii Russici содержал множество нововведений и служил в качестве основного атласа России более пятидесяти лет. Согласно оценке А. А. Половцова: «По своей энергии и по увлечению своему разными практически полезными предприятиями и работами Кирилов является одним из оригинальнейших и замечательных деятелей, выдвинувшихся в эпоху Петра Великого».

Обустройство Оренбургской губернии и подавление башкирских восстаний 
В декабре 1735 года Кирилов, отправившийся в Петербург для представления своих планов освоения Башкирии, убедил императрицу Анну Иоановну, утвердить план о подавлении башкирских восстаний силами казаков и изгнании башкир из Оренбургской губернии. Этого плана Кирилов придерживался вплоть до своей смерти. Причиной жёстких мер, предложенных Кириловым, послужили неоднократные набеги башкир на строящиеся города Оренбургской губернии, препятствовавшие развитию губернии и приводившие к многочисленным жертвам среди русских переселенцев. Некоторые проекты Кирилова вошли в правительственный указ от 11 февраля 1736 года, который был нацелен на установление контроля над системой внутреннего самоуправления в землях, населённых башкирами, и провозгласил курс на подавление восстаний башкир. Кирилов сам принял активное участие в подавлении восстаний для установления новых порядков на территории Уфимской провинции.

Согласно В. Н. Витевскому, с конца марта 1736 года отрядами И. К. Кирилова были сожжёны многочисленные населённые пункты башкир (200 деревень) и главная Азиевская мечеть. 700 башкирских жителей погибло во время наступления Кирилова, 158 человек были казнены за восстание, 160 башкир были взяты в плен, 99 сосланы на службу в остзейские полки и 85 были розданы в крепостные. Акция подавления башкирского восстания позволила Кирилову успешно завершить проект утверждения новых опорных пунктов Оренбургской губернии и укрепить позиции России на южноуральском направлении. Предпринятые Кириловым меры по подавлению башкирских восстаний также открыли возможность России обеспечить надёжный торговый путь в Индию.

Кирилов скончался в кругу семьи от чахотки 14 апреля 1737 в Самаре, где был похоронен в церкви Николая Чудотворца.

Память 
 Площадь Ивана Кирилова в Орске;
 Переулок его имени (Кириловский) в Оренбурге (ныне Южный переулок);
 Портрет в Орском краеведческом музее (2010, скульп. С. К. Баркудбаев, яшма);
 Памятник И. К. Кирилову как основателю города установлен на площади его имени в Орске;
 Памятник в г. Бузулуке Оренбургской области

В художественной литературе 
 Кирилов упоминается А. С. Пушкиным в повести «История Пугачева».
 Оренбургская экспедиция и сам её руководитель Кирилов описываются в романе В. С. Пикуля «Слово и дело».
 В одной из миниатюр Пикуля «Трудолюбивый и рачительный муж», посвящённой известному географу П. И. Рычкову, также даётся развёрнутая характеристика личности Кирилова как дальновидного экономического и политического стратега.
 Кирилов как один из организаторов Второй Камчатской экспедиции упоминаются в романе А. Б. Кердана «Крест командора».

Сочинения 
 Атлас Российской Империи. — СПб, 1734
 Цветущее состояние Всероссийского государства. — М., 1977

См. также 
 Атлас Всероссийской империи

Примечания

Литература 
 Иофа Л. Е. Современники Ломоносова И. К. Кирилов и В. Н. Татищев: географы первой половины XVIII в. — М.: Географгиз, 1949. — 96 с. — Приложение: с. 88 — 92.
 Яцунский В. К. Историческая география: История её возникновения и развития в XIV—XVIII вв. — М., 1955. — С. 172—173.
 Отечественные экономико-географы XVIII—XX вв.: Сб. ст. // Под ред. Н. Н. Баранского, Н. П. Никитина, Ю. Г. Саушкина; Геогр. фак. и Музей землеведения Моск. гос. ун-та. — М.: Учпедгиз, 1957. — С. 74-77. — 328 с.
 Новлянская М. Г. И. К. Кирилов и его Атлас Всероссийской империи. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1958. — 80 с.
 Новлянская М. Г. Иван Кириллович Кирилов: географ XVIII века. — М.-Л.: Наука, 1964. — 144 с. — (Научно-биографическая серия).
 Гольденберг Л. А., Новлянская М. Г., Троицкий С. М. «Радетель пользы государственной» (к 275-летию со дня рождения И. К. Кирилова) // Известия ВГО. № 5. 1971. С. 452—456.
  (в пер.)
 
 Порталь Р. Башкиры и Россия в XVIII веке // Ватандаш. 2000. № 3. С. 137—149.
 Носкова О. Л. Иван Кириллович Кирилов и его вклад в развитие российской науки // Известия Самарского научного центра РАН. 2011. Том 13. № 1. С. 264—269.
 Колычев С. В. Иван Кириллович Кирилов: труды и забвение сподвижника Петра I // Меншиковские чтения. 2013. — вып. 9.— СПб., 2014.— С. 44-52.

Ссылки 
 Кирилов Иван Кириллович — Энциклопедия «Челябинск».
 Основатели Оренбургкого края: Личности — История Оренбуржья
 

История Башкортостана
Персоналии:Орск
Выпускники Школы математических и навигацких наук
Основатели городов